Alfredo D'Attorre – politico italiano
 Pier Paolo D'Attorre – storico italiano, già sindaco di Ravenna